Schizophrenia (Paul Brett's Sage)
Schizophrenia (Sepultura)